Příjmení Howell nese více různých osobností:

 C. Thomas Howell (* 1966) – americký herec a režisér
 Dan Howell (* 1991) – britský youtuber a rozhlasový moderátor pro stanici BBC Radio 1
 Dara Howellová (* 1994) – kanadská akrobatická lyžařka
 Gemma Howellová (* 1990) – anglická zápasnice – judistka
 Kirby Howell-Baptiste (* 1987) – britská herečka
 Matilda Howellová (1859–1938) – americká lukostřelkyně

Externí odkazy